Lemaire se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Lemaire
 Claude Lemaire